Future Games (en français : Jeux du futur) peut faire référence à :

 Future Games, un développeur tchèque de jeux vidéo d'aventure dont le plus célèbre est The Black Mirror.
 Future Games, un album de Fleetwood Mac sorti en 1971.